Provincia di Sulu, Provincia delle Filippine
 Isole Sulu, arcipelago delle Filippine
 Mare di Sulu, settore dell'oceano Pacifico tra le Filippine e il Borneo
 Hikaru Sulu, personaggio della saga di Star Trek